Ход королевы:
 «Ход королевы» — роман Уолтера Тевиса, изданный в 1983 году.
 «Ход королевы» — мини-сериал, основанный на одноимённом романе Уолтера Тевиса и выпущенный сервисом Netflix в 2020 году.

 «Ход белой королевы» — советский художественный фильм, снятый в 1971 году по одноимённой повести Льва Кассиля.